Arié Alimi, avocat français ;
 Armend Alimi, footballeur macédonien ;
 Bisi Alimi, militant pour les droits des personnes atteintes du VIH nigérian ;
 Hugo Alimi, joueur français de volley-ball ;
 , footballeur albanais ;
 , footballeur nigérian ;
 Jannick Alimi, (1956-), journaliste française, chef du service Economie du quotidien Le Parisien Libéré/Aujourd'hui en France (Groupe Les Echos Le Parisien) diplômée de Sciences Po Paris et licenciée en droit.